Straßburger steht für:

 Einwohner der Stadt Straßburg
 in Süddeutschland Kurzform für Straßburger Wurstsalat

Straßburger oder Strassburger ist der Familienname folgender Personen:
 Antje Straßburger (* 1970), deutsche Schauspielerin
 Emil Straßburger (1853–1914), deutscher Lehrer
 Helmut Straßburger (1930–2010), deutscher Regisseur und Schauspieler
 Henning Strassburger (* 1983), deutscher Künstler
 Hermann Strassburger (1820–1886), deutscher Unternehmer
 Johann Erhard Straßburger (1675–1754), deutscher Architekt des Barock
 Margrit Straßburger (* 1958), deutsche Schauspielerin, Chanteuse, Synchron- und Hörspielsprecherin
 Norbert Straßburger (* 1948), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Straßburger (1907–1991), deutscher Fußballspieler

Straßburger ist der Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:
 Friedrich von Hohenzollern, Graf von Hohenzollern, siehe Friedrich der Straßburger

Siehe auch:
 Strasburger
 Straßburg (Begriffsklärung)
 Straßberger